Le Championnat du monde de squash masculin 2010 est l'édition 2010 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule à Khobar du 2 au 10 décembre 2010. Nick Matthew remporte son premier titre mondial face à son compatriote James Willstrop en finale dans la première finale 100% britannique de l'histoire.

Dotation et points 
En 2010, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 2010
 Championnats du monde de squash

2010
Squash masculin
Monde masculin 2010
Monde masculin
Sport en Arabie saoudite en 2010
Sport en novembre 2010
Événement sportif à Khobar